Csehország
 Hodonice, település a Tábori járásban
 Hodonice, település a Znojmói járásban